

Geografia 
 Abbiate Guazzone – frazione del comune di Tradate, in provincia di Varese
 San Lorenzo Guazzone – frazione del comune italiano di Piadena Drizzona, in provincia di Cremona

Persone 
 Marco Guazzone – musicista e cantautore italiano